Саломатино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Саломатино — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Саломатино — посёлок железнодорожной станции Соломатино в Камышинском районе Волгоградской области.

Железнодорожная станция 
 Саломатино — железнодорожная станция Приволжской железной дороги в Камышинском районе Волгоградской области.

См. также 
 Саломатин
 Соломатино